Consiglio nazionale – camera bassa del parlamento austriaco
Consiglio nazionale – camera alta del parlamento sloveno
Consiglio nazionale – camera bassa del parlamento svizzero
Consiglio nazionale – parlamento monocamerale del Principato di Monaco